Csató Sándor (1860–?) színész
 Csató Sándor (1951) matematikus
 Csató Sándor (1965) labdarúgó, edző